Bruinkoptsjagra
 Kaapse tsjagra
 Kleine tsjagra
 Somalische tsjagra
 Zwartkruintsjagra